

Geografia 
 Clements – comune del Minnesota, Stati Uniti d'America

Persone 
 Andrew Clements – scrittore statunitense
 Bertram Clements – calciatore britannico
 Bill Clements – politico statunitense
 Courtney Clements – cestista statunitense
 Dave Clements – calciatore e allenatore di calcio britannico
 Earle C. Clements – politico statunitense
 Frederic Edward Clements – botanico statunitense
 Kennedi Clements – attrice statunitense
 Ron Clements – regista statunitense
 Rory Clements – scrittore britannico
 Roy Clements – regista statunitense
 Sasha Clements – attrice canadese
 Scott Clements – giocatore di poker statunitense
 Vassar Clements – musicista statunitense